Taboca-de-marajó, planta também conhecida como bambuzinho
Olyra polypodioides, planta também conhecida como bambuzinho

Desambiguações de biologia